Die Abkürzung WCF steht für

 Windows Communication Foundation, eine von Microsoft entworfene dienstorientierte Kommunikationsplattform für verteilte Anwendungen
 WoltLab Community Framework, ein Webframework des Herstellers Woltlab 
 World Carillon Federation, internationale Vereinigung zur Förderung spielbarer, großer Glockenspiele, siehe Carillon
 World Cat Federation, internationale Vereinigung von Katzenvereinen 
 World Chess Federation, internationale Vereinigung zur Förderung des Schachsports
 World Children's Fund, internationale Organisation zur Unterstützung notleidender Kinder
 World Cinema Fund, Initiative zur internationalen Filmförderung
 World Cocoa Foundation, eine internationale Non-Profit-Organisation zur Unterstützung von Kakaobauern
 World Congress of Families, eine internationale Organisation christlicher, auch evangelikaler, konservativer Gruppen
 World Culture Forum  (Weltkulturgipfel), eine Serie von Veranstaltungen zum Thema Weltkultur
 World Curling Federation, internationale Vereinigung zur Förderung des Curling-Sports 

WCF